Klaus Stöber ist der Name folgender Personen:
* Klaus Stöber (Basketballfunktionär) (* 1942), deutscher Basketballfunktionär und Hochschullehrer
 Klaus Stöber (Politiker) (* 1961), deutscher Politiker (AfD)